Wehrenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wehrenberg (* 1949), deutscher Volleyballspieler
 Jakub Wehrenberg (* 1974), tschechischer Schauspieler, Moderator und Musiker

Werenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Werenberg (1979–2009), dänischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Wehrbergen
 Werberg